Curley –  comune francese
 Curley (scout) –  militare statunitense
 Bill Curley – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
  Maddy Curley – attrice e ginnasta statunitense
 Pauline Curley – attrice statunitense
 Curley – film del 1947 diretto da Bernard Carr

Pagine correlate 

Curly